Лос Инсурхентес има више значења:

 Лос Инсурхентес (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Инсурхентес, Ла Пуерта де Фијеро (Транкосо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику